Toponímia:
 Mills (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Bay Mills, reserva de la banda Sault Sainte Marie dels chippewa establida a Michigan
 Bazile Mills, població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Browns Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Bruceton Mills, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest
 Carrier Mills, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Cedar Mills, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Clark Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Claverack-Red Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Crescent Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Evans Mills, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Fall River Mills, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Gates Mills, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Gang Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Gays Mills, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Gravois Mills, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Highland Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Hope Mills, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Inman Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Lake Mills (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 London Mills, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Moscow Mills, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Mount Pleasant Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 New York Mills (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 New York Mills, vila al Comtat d'Oneida (Nova York) 
 Osceola Mills, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Owings Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Pine Grove Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Rock Mills (Alabama), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Scotts Mills, població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Watts Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Weston Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Wilson's Mills, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Winnsboro Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Woodland Mills, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Biografies:
 Billy Mills (Pine Ridge, Dakota del Sud, 1938), atleta sioux
 Charles Wright Mills (1916, Waco, Texas – 1962, Nyack, Nova York), sociòleg estatunidenc
 Edward Mills Purcell (Taylorville, 1912 - Cambridge, 1997), físic nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Ernest Mills (1913 - 1972), ciclista anglès
 Mike Mills (1958), músic i compositor, baixista de REM
 Mike Mills (director) (1966), director de cinema